Bulevar España puede referirse a:

 Bulevar España (Manila) principal arteria del distrito Sampaloc, Manila, Filipinas.
 Bulevar España (Montevideo) importante bulevar de Montevideo, Uruguay.